Geir Johansen – calciatore norvegese nato nel 1960
 Geir Johansen – calciatore norvegese nato nel 1968

Pagine correlate 
Johansen